Теннис на Панамериканских играх впервые появился уже на I летних Панамериканских играх, сразу же будучи включённым в программу как медаленосный вид.

Лишь в 1971 году теннисные соревнования в рамках игр не проводились.

Количество турниров в рамках игр неоднократно менялось: все розыгрыши пробыли в календаре лишь мужские и женские одиночные и парные соревнования; турнир среди смешанных пар отсутствовал в календаре на XIII, XIV и XV играх; на XI и XII играх разыгрывались дополнительные комплекты медалей в мужском и женском командном турнире.

Правила присуждения бронзовых медалей на теннисных турнирах Панамериканских игр неоднократно менялись, однако с турнира XV игр неудачники полуфиналов неизменно играют дополнительный матч за бронзовую медаль.

Список стран-медалистов

Детальный список медалистов

Одиночные турниры

Мужчины

Женщины

Парные турниры

Мужчины

Женщины

Микст

Командные турниры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Список призёров теннисного турнира Панамериканских игр  
 Результаты теннисного турнира XVI игр